Anders Bleg Christiansen (Kopenhagen, 8 juni 1990) is een Deens voetballer die uitkomt voor de Zweedse club Malmö FF.

Clubcarrière 
Anders Christiansen begon zijn carrière bij het Deense Lyngby BK waarmee hij promoveerde uit tweede klasse. Na twee seizoenen stapte hij over naar de toenmalige Deense landskampioen FC Nordsjælland. In 2015 verhuisde hij naar het Italiaanse Chievo Verona. Daar kwam hij weinig aan spelen toe en verhuisde in januari 2016 naar het Zweedse Malmö FF. Met Malmö werd hij zowel in 2016 als 2017 Zweeds landskampioen. Op 4 januari 2018 tekende hij een contract voor 3,5 seizoenen bij KAA Gent. Hij debuteerde er op 21 januari van dat jaar met een basisplaats in een thuiswedstrijd tegen KSC Lokeren. Hij moest echter na 42 minuten naar de kant met een kuitblessure. Hij kwam dat seizoen uiteindelijk slechts in vier wedstrijden in actie voor Gent, mede door blessures. In juni 2018 raakte bekend dat hij terugkeerde naar Malmö FF, zijn vorige club. Hij tekende er een contract voor 4,5 seizoenen.

Spelersstatistieken 

Bijgewerkt t.e.m. 19 mei 2020.

Interlandcarrière 
Onder leiding van bondscoach Morten Olsen maakte Christiansen zijn debuut voor Denemarken op 18 november 2014 in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Roemenië (2-0) in Boekarest, net als Kian Hansen (FC Nantes), Lucas Andersen (Ajax) en Nicolaj Thomsen (AaB).

Erelijst 
 Malmö FF
'''Zweeds landskampioen
 2016, 2017

Zie ook 
 Lijst van spelers van KAA Gent

Deens voetballer